Moder har flere betydninger:

 Familie (menneske) – den kvindelige forælder
 Moder (nordisk mytologi) – person i  Rigs vandring
 Moder (flod) - flod i Frankrig

Se også
 Moder Teresa – en verdenskendt katolsk nonne
 Moderkage – organ der ernærer barnet under graviditeten
 Modersmål –  det sprog, som et barn vokser op med
 Mor (flertydig)